

Строберрі — місто, штат Арканзас
 Строберрі — переписна місцевість, штат Аризона
 Строберрі — переписна місцевість в окрузі Марін, штат Каліфорнія
 Строберрі — переписна місцевість в окрузі Туолемі, штат Каліфорнія